Norah bezeichnet:
 eine Variante des weiblichen Vornamens Nora
 NORAH (), eine Lärmwirkungsstudie
 Norah Adasi, eine Insel von Eritrea, siehe Nora Adasi 
 Seil Norah, Insel in Eritrea

Siehe auch:

 Nora (Begriffsklärung)